Karl Rupprecht ist der Name folgender Personen:

* Karl Rupprecht (Altphilologe) (1889–1970), deutscher Altphilologe und Fachdidaktiker
 Karl Rupprecht (Fußballspieler, 1907) (1907–1966), deutscher Fußballspieler
 Karl Rupprecht (Fußballspieler, 1962) (* 1962), österreichischer Fußballspieler und -trainer